

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Bedlno – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Radzyń Podlaski 
 Bedlno – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno 
 Bedlno – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie 
 Bedlno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Świdwin

Inne 
 Bedlno – gmina wiejska

Zobacz też 
 Bedlno-Żbiwiec, Bedlno-Wieś, Bedlno Radzyńskie
 Bedlno (gromada)